Tazi bezeichnet verschiedene Windhundrassen, darunter:
 Mittelasiatischer Tazi
 Türkischer Tazi

Tazi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelhadi Tazi (1921–2015), marokkanischer Historiker und Schriftsteller, Botschafter
 Mariam Irene Tazi-Preve (* 1961), österreichische Autorin
 Mohamed Tazi (1928–2011), marokkanischer Diplomat